Johann Gloger ist der Name folgender Personen:

* Johann Gloger (Widerstandskämpfer) (1890–1942), deutscher Widerstandskämpfer 
 Johann Heinrich Gloger (~1670/1675–1732), deutscher Orgelbauer
 Johann Wilhelm Gloger (1702–1760), deutscher Orgelbauer